Miciurin steht für:

 Miciurin (Drochia), Dorf im Rajon Drochia, Republik Moldau

 Iwan Wladimirowitsch Mitschurin (russisch Мичурин, wiss. Translit. Mičurin; Autorenkürzel Miciurin; 1855–1935), russischer Botaniker